Bunker Hill (Illinois)
Bunker Hill (Indiana)
Bunker Hill (Kansas)
Bunker Hill (Oregon)
Bunker Hill Village

Desambiguações de topônimos